Midway pode se referir a:

Midway (filme de 1976), com Charlton Heston e Henry Fonda
Midway (filme de 2019)
Atol Midway, possessão estadunidense 
Batalha de Midway, evento da 2.ª Guerra Mundial
A Batalha de Midway, documentário de John Ford (1942)

Localidades
Midway (Alabama)
Midway (Geórgia)
Midway (Kentucky)
Midway (Luisiana)
Midway (Ohio)
Midway (Pensilvânia)
Midway (Tennessee)
Midway (Texas)
Midway (Utah)
Midway (condado de Gadsden, Flórida)
Midway (Santa Rosa), na Flórida

Outros usos
Midway Games, extinta empresa estadunidense 
Midway (Metro de Chicago)

Midway
Desambiguações de topônimos